Velloreille ist der Name mehrerer Ortschaften im französischen Département Haute-Saône:

Velloreille-lès-Choye
Velloreille, früher Velloreille-lès-Bonnevent und Velloreille-lès-Oiselay, Ortschaft in der Gemeinde Bonnevent-Velloreille
Velloreille-lès-Fretigney, Ortsteil der Gemeinde Fretigney-et-Velloreille